Le canton de Moncontour peut faire référence au :
Canton de Moncontour, ancien canton français situé dans le département des Côtes-d'Armor ; son chef-lieu était Moncontour ;
Canton de Moncontour, ancien canton français situé dans le département de la Vienne ; son chef-lieu était Moncontour.

Voir aussi 
 La page d’homonymie sur .